NP poate fi:

 În teoria complexității, clasa de complexitate NP, și clasele asociate acesteia, denumite:
 NP-complet
 NP-hard
 Neptuniu, element chimic cu simbolul Np
 Nepal, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .np, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Nepal

Legături externe 
 
  „NP” la acronymfinder.com